Untouchable(s) или The Untouchable(s) () может означать:

Литература 
 «The Untouchable» — роман, написанный Mulk Raj Anand.
 «The Untouchable» — роман, написанный Джоном Бэнвиллом.
 «The Untouchables» — биография Элиота Несса и Оскара Фрейли.

Музыка

Исполнители 
 Untouchables — американская панк-рок группа.
 Untouchables — корейская хип-хоп группа.
 The Untouchables — американская соул группа.
 The Untouchables — британская рок группа.
 Неприкасаемые — группа, созданная Гариком Сукачёвым в 1994 году.

Альбомы 
 «Untouchable» — альбом рок группы Before Their Eyes.
 «Untouchables» — альбом метал группы Korn.
 «Untouchables» — альбом фанк группы Lakeside.
 «Untouchable» — альбом хип-хоп исполнителя Mac Mall.
 «The Untouchable» — альбом хип-хоп исполнителя Scarface.

Песни 
 «Untouchable» — песня рок группы Garbage с альбома Beautiful Garbage.
 «Untouchable» — песня поп группы Girls Aloud.
 «Untouchable» — песня R&B исполнительницы Lisa Lopes.
 «Untouchable» — песня рок группы Luna Halo.
 «Untouchable» — песня R&B исполнительницы Мелиссы Хименес.
 «Untouchable» — кавер песня американской кантри исполнительницы Тейлор Свифт.
 «Untouchables» — песня хип-хоп исполнителя Тупака Шакура.
 «The Untouchables» — песня рок исполнителя Фрэнка Заппа.
 «Untouchables part 1» и «Untouchables part 2» — песни группы Anathema из альбома Weather Systems.
 «Untouchable» — песня хип-хоп/рэп исполнителей Miyagi & Эндшпиль и Рем Дигга.

Телевидение 
 «DGUSA Untouchable» — телевизионное шоу, вида реслинг.
 «The Intouchables» — фильм 2011 года
 «Untouchable» — сериал 2009 года, транслировавшиеся в Японии.
 «Неприкасаемые» — фильм Брайана Де Пальма, снятый в 1987 году.
 «The Untouchables» — видеоигра, созданная по мотивам фильма «Неприкасаемые».
 «Неприкасаемые» — криминальный сериал 1959 года, транслировавшиеся на канале ABC.
 «Неприкасаемые» — криминальный сериал 1993 года выпуска, снятый Томом Амандесом.

Другое 
 Deuce 'n Domino или «The Untouchables» — название одной из рестлинг команд.
 «The Untouchables» — прозвище ФК Арсенал, полученное по окончании сезона 2003—2004, за 0 в графе «поражение».
 «Untouchable number» (рус. «Неприкосновенное число»)
 «Буракумин» в Японии.
 «Неприкасаемые» в Индии и некоторых других странах.

Примечания